La DFB-Ligapokal 1997 (nota in italiano anche come Coppa di Lega tedesca 1997) è stata la seconda edizione della Coppa di Lega tedesca.

Si è svolta nel luglio 1997 ed è stata vinta dal Bayern Monaco, che ha battuto in finale lo Stoccarda per 2-0.

Partecipanti

Tabellone

Turno preliminare

Semifinali

Finale

Formazioni

Classifica marcatori

Collegamenti esterni

Calcio nel 1997
 1997